Hollings ist der Familienname folgender Personen:

 Charlie Hollings (* 1986), britischer Autorennfahrer
 Fritz Hollings (1922–2019), US-amerikanischer Politiker, Gouverneur von South Carolina
 Steve Hollings (* 1946), britischer Hindernisläufer
 Tony Hollings (* 1981), US-amerikanischer Footballspieler

Siehe auch:
 Holling
 Hollins